Goran Leš, (Split, 13. prosinca 1987.) je hrvatski fotograf i inženjer strojarstva. Trenutno radi za splitski IT servis u komercijalne svrhe, a volonterski fotografira za portale "Splitski portal" i "Dalmacija Danas". Njegove fotografije objavljuju se u mnogim drugim tiskovnim i elektroničkim medija poput Večernjeg lista, 24sata, Total Croatia News, Index.hr, Dalmatinskog portala, Slobodne Dalmacije, Forbesa i mnogih drugih.

Rani život

Obrazovanje 
Fakultet je završio je na Falkutetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Osobni život  
24. kolovoza 2016. je u Galeriji Fotokluba Split otvorena je prva samostalna izložba Gorana Leša pod nazivom "Pogled s neba".

U prostorijama generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu, u povodu hrvatskog Dana nezavisnosti 8. listopada 2016., otvorena je izložba koji je Foto klub Sloboda Varaždin organizirao u suradnji s Foto klubom Split gdje su bile prikazane i fotografije Gorana Leša.

21. rujna 2017. u prostorima "Fakulteta organizacije i informatike" održala se izložba fotografija pod nazivom "Zelena i plava Hrvatska" u organizaciji Fotokluba Sloboda.
Svoje je radove predstavljao Goran Leš uz drugih 11 autora, najeminentnijih hrvatskih fotografa, Splićani Tom Dubravec i Duje Klarić te Varaždinci Darko Gorenak, Željko Hajdinjak, Tomislav Blaži, Dragutin Kermek, Marko Jurinec, Siniša Sović, Branko Težak i Andrej Švoger.

Izvori

Vanjske poveznice  

Ballota na YouTube-u 

Hrvatski fotografi
Hrvatski filmski umjetnici
Životopisi, Split